Jméno a příjmení Zdeněk Barták má více nositelů:

 Zdeněk Barták (kapelník) (1928–2018) – český kapelník, otec skladatele Zdeňka Bartáka
 Zdeněk Barták (skladatel) (* 1954) – český hudební skladatel, syn kapelníka Zdeňka Bartáka
 Zdeněk Barták (tanečník) – český tanečník a choreograf